Víctor Vázquez (Barcelona, 1987. január 20. –) spanyol korosztályos válogatott labdarúgó, a kanadai Toronto középpályása.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
Vázquez a spanyolországi Barcelona városában született. Az ifjúsági pályafutását a Martinenc és a Damm csapatában kezdte, majd a Barcelona akadémiájánál folytatta.

2006-ban mutatkozott be a Barcelona tartalék, majd 2008-ban az első osztályban szereplő felnőtt keretében. 2011-ben a belga Club Brugge szerződtette. 2016-ban a mexikói Cruz Azulhoz, míg 2017-ben az észak-amerikai első osztályban érdekelt Torontohoz írt alá. 2019 és 2020 között a katari Al-Arabi és Umm Salal csapatát erősítette. 2020-ban a belga Eupenhez igazolt. 2021-ben az amerikai LA Galaxyhoz csatlakozott. Először a 2021. április 18-ai, Inter Miami ellen 3–2-re megnyert mérkőzésen lépett pályára. Első gólját 2021. július 22-én, a Real Salt Lake ellen idegenben 2–2-es döntetlennel zárult találkozón szerezte meg. 2022. november 22-én egyéves szerződést kötött a Toronto együttesével.

A válogatottban 
Vázquez egy mérkőzés erejéig tagja volt a spanyol U17-es válogatottnak.

Statisztikák 
2022. október 21. szerint

Sikerei, díjai 
Barcelona
 UEFA-bajnokok ligája
 Győztes (2): 2008–09, 2010–11

Club Brugge
 Jupiler League
 Bajnok (1): 2015–16

 Belga Kupa
 Győztes (1): 2014–15

Toronto
 MLS
 Bajnok (1): 2017

 Kanadai Bajnokság
 Győztes (2): 2017, 2018

Egyéni
 Jupiler League – Az Év Labdarúgója: 2014–15

Jegyzetek

További információk 
Transfermarkt

1987-ben született személyek
Spanyol labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Barcelona labdarúgói
Az FC Bruges labdarúgói
A Cruz Azul labdarúgói
A Toronto FC labdarúgói
Az Eupen labdarúgói
A Los Angeles Galaxy labdarúgói
A La Liga labdarúgói
A Segunda División labdarúgói
A Segunda División B labdarúgói
Az MLS labdarúgói
Élő személyek